Сан-Хуан () — крупная река в юго-западной части США, приток Колорадо. Протяжённость составляет около 616 км. Площадь бассейна реки — 64 000 км², включает территорию юго-запада штата Колорадо, северо-запада Нью-Мексико, юго-востока Юты и небольшую территорию на северо-востоке Аризоны.

Берёт начало на юге штата Колорадо, в Скалистых горах, в районе горного хребта Сан-Хуан, и течёт изначально в юго-западном направлении до границы со штатом Нью-Мексико. Далее течёт главным образом в западном и северо-западном направлениях. Впадает в Колорадо на территории штата Юта. Крупнейшие притоки: Анимас, Лос-Пиньос, Пьедра, Ла-Плата, Навахо и Манкос.

См. также 
 Список рек Колорадо

Примечания 

Реки Колорадо
Реки Нью-Мексико
Реки Юты
Притоки Колорадо (впадает в Калифорнийский залив)
География округа Сан-Хуан (Юта)
География округа Сан-Хуан (Нью-Мексико)